Llista de masies i altres construccions relacionades del centre de la Selva (municipis de Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea, Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu, Santa Coloma de Farners i Vilobí d'Onyar) ordenades per municipi.

Vegeu també 

 Llista de monuments de la Selva

Selva Centre
 Centre